Bourguignon ist die Bezeichnung für

Gemeinden in Frankreich:

 Bourguignon, Gemeinde im Département Doubs

mit Namenszusatz:
 Bourguignon-lès-Conflans, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Bourguignon-lès-la-Charité, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Bourguignon-lès-Morey, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Bourguignon-sous-Coucy, Gemeinde im Département Aisne
 Bourguignon-sous-Montbavin, Gemeinde im Département Aisne

Personen:
 Anton Michael Bourguignon von Baumberg (1808–1879), österreichischer Admiral
 Anne Aymone Bourguignon (1950–2019), Geburtsname von Anémone
 Brigitte Bourguignon (* 1959), französische Politikerin
 Claude Bourguignon (* 1951), französischer Agrarwissenschaftler und Autor
 Edouard Bourguignon (* 1887), belgischer Tauzieher
 Erika Bourguignon (1924–2015), US-amerikanische Anthropologin und Ethnopsychologin österreichischer Herkunft
 Fabrizio Bourguignon (* 1976), brasilianischer Biathlet
 François Bourguignon (* 1945), französischer Chef-Ökonom der Weltbank
 Georges de Bourguignon (1910–1989), belgischer Fechter
 Gilles Bourguignon (* 1964), französischer Rugby-Spieler
 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697–1782), französischer Geograph und Kartograph
 Jean-Pierre Bourguignon (* 1947), französischer Mathematiker, Präsident des European Research Council (seit 2014)
 José Bourguignon (1929–1982), belgischer Jazzmusiker
 Julien Bourguignon (* 1984), französischer Snowboarder
 Philippe Bourguignon (* 1948), französischer Tourismus-Manager
 Pierre Bourguignon (1942–2019), französischer Politiker
 Pierre Auguste Charles Bourguignon Derbigny (1769–1829), französisch-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Louisiana, siehe Pierre Derbigny
 Serge Bourguignon (* 1928), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thierry Bourguignon (* 1962), französischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Bœuf bourguignon, Fleischgericht
 Bourguignon (Pferderasse)

Siehe auch:
 Bourguignonne